

Geografia 
 Geórgia — república caucasiana ex-soviética
 Geórgia (Estados Unidos) — estado dos Estados Unidos da América
 Geórgia do Sul — ilha sob administração britânica no oceano Atlântico
 Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul — território ultramarino britânico

Outros 
 Georgia (tipografia) — categoria de fontes tipográficas
 Georgia (1995) — filme norte-americano de 1995
 Georgia Brown — cantora de música pop ítalo-brasileira, detentora do recorde mundial de maior extensão vocal
 359 Georgia — asteroide

Desambiguações de topônimos